Grebel peut faire référence à :

Patronyme 

 André Grebel (1876-1934), ingénieur français ;
 Arlette Grebel (1924-), écrivaine et journaliste française ;
 Conrad Grebel (1498–1526), théologien suisse ;
 Eva Grebel (1966-), astronome allemande ;
  (1800-1853), mathématicien allemand.

Autres 
 (24749) Grebel, astéroïde de la ceinture principale.